Il singolare del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tamer El Sawy che ha battuto in finale Hicham Arazi 5-7, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Robbie Weiss (quarti di finale)
 Lionnel Barthez (primo turno)
 Brian Dunn (primo turno)
 Miles Maclagan (quarti di finale)

 Hicham Arazi (finale)
 Allen Belobrajdic (primo turno)
 Tamer El Sawy (Campione)
 Claude N'goran (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 1995